

Codici 
 KIX – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale del Kansai di Osaka (Giappone)

Informatica 
 KIX – sigla del Korean Internet Exchange, Internet Exchange Point della Corea del Sud

Musica 
 Kix – gruppo musicale glam metal statunitense
 Kix – album discografico dei Kix del 1981

Televisione 
 Kix - canale televisivo britannico